Bandele ist der Familienname folgender Personen:

 Biyi Bandele (1967–2022), nigerianischer Schriftsteller
 Hans Bandele (1909–1997), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch:
 Bandelée